Locker steht für:
 Locker (Texas), Ort in den USA

Personen:
 Anatol Locker (* 1963), deutscher Journalist
 Christian Locker (1963–2018), österreichischer Schriftsteller und Maler
 Frederick Locker-Lampson (1821–1895), englischer Dichter
 Gerlinde Locker (* 1938), österreichische Bühnen-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Markus Ekkehard Locker (* 1965), österreichischer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Löcker
 Logger
 Loker